

Центральний — селище, Барнаульський міський округ, Алтайський край
 Центральний — селище, Верхньокетський район, Томська область
 Центральний — селище, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Центральний — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Центральний — селище, Слободський район, Кіровська область
 Центральний — селище, Таштагольський район, Кемеровська область
 Центральний — селище, Тісульський округ, Кемеровська область
 Центральний — селище, Топкинський округ, Кемеровська область
 Центральний — селище, Торбеєвський район, Мордовія

Центральний — селище міського типу, Алчевський район, Луганська область